Список содержит краткое описание всех сезонов, сыгранных хорватским футбольным клубом «Риека». В нём представлены сведения обо всех достижениях клуба в крупных турнирах, а также о лучших бомбардирах команды в каждом сезоне.

«Риека» была основана 29 июля 1946 года. До 2 июля 1954 года клуб носил название «Кварнер». В сезоне 1946/1947 команда дебютировала в возрождённом после Второй мировой войны чемпионате Югославии по футболу и выбыла из Первой лиги по его итогам. Следующие девять лет клуб выступал во Второй и Третьей лигах Югославии, по итогам сезона 1957/1958 вернувшись в элиту югославского футбола. На высшем уровне «Риека» провела следующие 11 сезонов, лучшим результатом команды в чемпионате в этот период было четвёртое место (в сезонах 1964/1965 и 1965/1966). В 1969 году команда перешла во Вторую лигу, где провела следующие пять лет, вернувшись в Первую лигу по итогам сезона 1973/1974. В 1978 и 1979 годах «Риека» становилась обладателем Кубка Югославии.

С момента обретения Хорватией независимости в начале 1990-х годов «Риека» является неизменным участником хорватской Первой лиги. В сезоне 1998/1999 клуб впервые занял второе место в чемпионате страны. В 2017 году «Риека» стала чемпионом Хорватии, прервав тем самым 11-летнюю гегемонию загребского «Динамо» в национальном первенстве.

«Риека» также 5 раз завоёвывала Кубок Хорватии и один раз — Суперкубок Хорватии.

Список сезонов 
Информация откорректирована по состоянию на конец сезона 2019/2020.

В данном списке представлены все сезоны «Риеки» с 1946 года и по нынешнее время, расположенные в хронологическом порядке и разделённые на две таблицы, отображающие югославский (до 1991 года) и хорватский (с 1992 года) периоды. По каждому сезону представлена следующая информация: результат в национальном чемпионате (со статистикой матчей), результат в национальном кубке (победа или стадия вылета), результат в еврокубках (победа или стадия вылета), лучший бомбардир «Риеки» в лиге (с флагом, обозначающим его гражданство, и количеством забитых голов в лиге; в случае, если футболист с этим результатом также стал лучшим бомбардиром в лиге, он отмечен жирным шрифтом). В разделе «Примечания» даны ссылки на источники с более подробной информацией по сезонам. Курсивом отмечены промежуточные результаты текущего сезона.

Легенда:

 М = количество матчей
 В = выиграно матчей
 Н = ничейные результаты
 П = проиграно матчей
 ГЗ = голов забито
 ГП = голов пропущено
 О = набрано очков
 Место = итоговое место
  — повышение в системе лиг
  — понижение в системе лиг
 КР1 = первый квалификационный раунд
 КР2 = второй квалификационный раунд
 КР3 = третий квалификационный раунд
 КР4 = четвёртый квалификационный раунд
 ГК1 = первый групповой квалификационный раунд
 ГК2 = второй групповой квалификационный раунд
 Гр = групповая стадия
 2Гр = групповая стадия
 1/16 = 1/16 финалa
 1/8 = 1/8 финалa
 1/4 = четвертьфинал
 1/2 = полуфинал
 Ф = финал
 н/п = турнир не проводился
 н/у = команда не участвовала

Югославия (до 1991 года):

Хорватия (с 1992 года):

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

 
Сезоны
Риека
Футбольные сезоны по клубам Хорватии